

Patronyme 

 
 , architecte allemand
 , skieuse allemande

Culture 

 La revue Schnock
 Le Professeur Schnock
 Un vrai schnock